Conde de Regla puede referirse a:

 Pedro Romero de Terreros (1710-1781), I conde de Regla, magnate minero de la Nueva España;
 a otros poseedores del mismo título (el condado de Regla, creado en 1768), 
 o al Conde de Regla, navío de la Armada Española botado en 1786.